Die Liste der Länderspiele der kroatischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der kroatischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Die Rekordnationalspielerin ist Iva Landeka mit 92 Einsätzen. Maja Joščak ist die treffsicherste Torschützin mit 20 Toren. Kroatien spielte bisher nur gegen Mannschaften der UEFA.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der kroatischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der kroatischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der kroatischen Mannschaft
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels Europameister
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Sommerspiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1993 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Länderspielbilanz 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 22. Februar 2023

Siehe auch 
 Liste der kroatischen Fußballnationalspielerinnen

Weblinks 
 hns-cff.hr – Homepage des kroatischen Fußballverbandes (kroatisch, englisch)

Einzelnachweise 

Kroatien
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen